Erlanger puede hacer referencia a:
Erlanger (Kentucky), localidad estadounidense.
Erlanger (cráter), cráter lunar.
Joseph Erlanger, fisiologo estadounidense premio Nobel de medicina en 1944.